Пучок:

 Пучок (математика) — термін в топології та диференціальній геометрії.
 Пучок (геометрія) — в аналітичній і проєктивній геометрії — сімейство геометричних об'єктів, що мають деяку спільну властивість.
 Пучок (зачіска) — вид жіночої зачіски.

Див. також 

 Пучок запашних трав () — пряність французької кухні.
 Лікторський пучок — те ж, що фасція.
 Світловий пучок — просторово обмежений у напрямку, перпендикулярному до поширення, потік світла.
 Пучка (значення)